Эпиго́ны (  «потомки»):
 Эпигоны в древнегреческой мифологии — сыновья героев, участвовавших в известном походе против Фив, предпринявшие через десять лет после неудачного похода их отцов новую войну.
 «Эпигоны» — одна из древнегреческих киклических поэм фиванского цикла, приписываемая Антимаху с Теоса.
 «Эпигоны» — трагедия Эсхила.
 Эпигоны в истории древнего мира — потомки полководцев Александра Македонского, основавших эллинистические государства после распада его империи (диадохов).
 Эпигоны — подражатели предшествовавшим авторам, их стилю, литературным направлениям и образцам.
 Эпигон в научной среде — подражательное, репликативное, не развивающее воспроизводство носителей знаний со снижением качества образования.

Примечания

Литература